Конституция Сербии () — наивысший правовой акт, который регулирует работу государственных органов и права граждан Сербии. В разные периоды истории страны действовали разные конституции.

 Конституция Сербии 1835 года
 Конституция Сербии 1838 года
 Конституция Сербии 1869 года
 Конституция Сербии 1888 года
 Конституция Сербии 1901 года
 Конституция Сербии 1903 года
 Конституция Сербии 1947 года
 Конституция Сербии 1963 года
 Конституция Сербии 1974 года
 Конституция Сербии 1990 года
 Конституция Сербии 2006 года — действующая, принята на референдуме 28-29 октября 2006 года.

Государственные символы Сербии
История Сербии
Право Сербии